Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif (28 de  abril de 1994, Riade), ou simplesmente Rajwa Al Saif, é a noiva de Hussein, Príncipe Herdeiro da Jordânia.  

O noivado foi anunciado em 17 de agosto de 2022 e após o casamento ela receberá o título de Alteza Real e no futuro, após a ascensão do marido como Rei, o título de Rainha da Jordânia.

Biografia 
Rajwa é saudita e mora em Riade, Arábia Saudita, onde o noivado aconteceu, sendo seu pai Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif e sua mãe Azza bint Nayef Abdulaziz Ahmed Al Sudairi. Ela tem três irmãos mais velhos, chamados Faisal, Nayef e Dana. É membro da família Al Saif, os xeques da cidade de Al-Attar, da região de Sudair, desde o início do reinado do rei Abdulaziz Al Saud.    

Completou seu Ensino Primário e Secundário na Arábia Saudita e posteriormente se formou na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Syracuse, em Nova York, EUA.

Noivado e casamento com Al Hussein 
O noivado com o Príncipe Herdeiro Al Hussein da Jordânia foi anunciado em 17 de agosto de 2022, mas a data do casamento não foi divulgada. 

Em 31 de dezembro de 2022 foi anunciado que o casamento acontecerá em 01 de Junho de 2023.

Futuras funções oficiais 
Após o casamento, Rajwa, a exemplo de sua sogra, a Rainha Rania, atenderá atividades da Casa Real ao lado do marido, como o Dia da Independência. Porém, como Rania, ela não exercerá atividades oficias ligadas à chefia de estado, apesar de poder representar o marido em eventos, mesmo no exterior, como casamentos de membros de casas reais. Ela também atenderá atividades relativas a projetos sociais e de caridade.  

]
Casa Haxemita
Realeza africana
Jordânia
Nascidos em 1994
Sauditas